Геннадий Николаевич Коваленко (род. 6 июня 1951 года, Шовгеновский район, РСФСР, СССР) — советский и российский военачальник, Начальник Государственного испытательного космодрома. Генерал-лейтенант (2000 г.).

Биография 
Генерал-лейтенант  (генерал-майор с 5 мая 1995). Награждён орденом «За военные заслуги» и 6-ю медалями. 

Родился 6 июня 1951 в х. Задунаевский Шовгеновского района Адыгейской Автономной области Краснодарского края. Русский. 

В Вооруженных Силах с 31 июля 1968.
Окончил в 1973 году Ростовское высшее военное командное училище имени Главного маршала артиллерии Неделина М.И. (по специальности 2-го факультета)

Проходил службу в должностях: инженер, старший инженер группы; преподаватель-командир взвода военной школы младших специалистов.
 
Помощник начальника оперативного отделения и начальник инструкторской группы ракетной дивизии; начальник штаба ракетного полка.

Окончил командный факультет Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского с отличием в 1985 году и Академические курсы при Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского (1988), 

Командир ракетного полка.  Воинское звание «подполковник» присвоено досрочно. Начальник штаба ракетного дивизии.
C 1991 года слушатель основного факультета Военной академии Генерального штаба ВС РФ. В 1994 году окончил Военная академия Генерального штаба ВС РФ. 

В июне 1994 назначен командиром Мозырьской ракетной дивизии. 

14.6.1995-16.6.1999 командир 8-й ракетной Мелитопольской Краснознамённой дивизии (войсковая часть 44200) — соединение в составе 31-й ракетной армии расположенная в ЗАТО Первомайский Кировской области. 

16 июня 1999 - 2003 год - Начальник Государственного испытательного космодрома.

Награды 
 орден «За военные заслуги» 
 медаль Жукова
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» 
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени

 другие ведомственные награды

Звания 
 Заслуженный военный специалист Российской Федерации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Коваленко Г. Н.
 Труженики космоса 
 Коваленко Г. Н. в военной энциклопедии
Персоналии:Адыгея
Генерал-лейтенанты (СССР)
Ракетчики РВСН СССР и России
Начальники космодрома Плесецк